Aethelred van Mercia, koning van Mercia (675-704)
 Aethelred I van East Anglia, koning van East Anglia (2e helft 8e eeuw)
 Æthelred I van Northumbria, koning van Northumbria (774-778)
 Æthelred I van Wessex, koning van Wessex (865-871)